João Silva (fotograaf) (1966), een Portugees fotograaf en schrijver werkzaam in Zuid-Afrika
 João Silva (triatleet) (1989), een Portugees triatleet
 João Pedro Silva (1994), Braziliaans handballer
 João Silva (voetbal) , een Portugees voetballer